Зинцендорф, Филипп Людвиг
 Зинцендорф, Филипп Людвиг Венцель фон (1671—1742) — австрийский дипломат и государственный деятель
 Зинцендорф, Филипп Людвиг фон (1699—1747) — католический епископ и кардинал, сын Филиппа Людвига Венцеля